Oak Bay peut désigner :
 Oak Bay, une municipalité de Colombie-Britannique (Canada)
 Oak Bay, un village au Québec (Canada)
 Oak Bay, une communauté rurale du Nouveau-Brunswick (Canada)